Lindner pode referir-se a:
 Evelin (Gerda) Lindner (* 1954, Hamelin), uma pesquisadora transdisciplinar
 Paul Lindner (1861—1945), microbiólogo alemão

Veja também 
 21678 Lindner (asteróide 21678), asteróide da cintura principal
 Lindnerica, gênero de mariposa pertencente à família Acrolophidae

Sobrenomes da língua alemã